Zāgheh-ye Soflá kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zāgheh-ye Soflá (ort i Iran), Kurdistan, 
 Zāgheh-ye ‘Olyā, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar